Volkholz ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Volkholz (1919–1994), deutscher Politiker (Bayernpartei)
 Paula Volkholz (1921–2009), deutsche Kommunalpolitikerin
 Sybille Volkholz (* 1944), deutsche Politikerin

Volkholz steht für: 

 Volkholz (Bad Laasphe), ein Stadtteil von Bad Laasphe